Les Élections régionales de 1945 en Haute-Autriche (Landtagswahl in Oberösterreich 1945) se sont tenues en Autriche dans le land de Haute-Autriche, le . 

1945
Haute-Autriche
Novembre 1945